Михаил Астахов: Астахов, Михаил Васильевич (1948—2022) —  советский и российский учёный-химик, доктор химических наук.
 Астахов, Михаил Николаевич (1933—2003) — председатель Калужского горисполкома.
 Астахов, Михаил Семёнович (род. 1951) — глава администрации Каменск-Уральского.